Osoby o tym nazwisku:
 Adolf Pietrasiak – polski wojskowy
 Dariusz Pietrasiak – polski piłkarz
 Iwona Pietrasiak – polska biskupka Kościoła Katolickiego Mariawitów
 Małgorzata Pietrasiak – polska naukowiec

Polskie nazwiska
Strony ujednoznaczniające